es uno de los dos personajes en forma de conejo que aparecen en series de manga como Tsubasa: RESERVOIR CHRONICLE, ×××HOLiC, y Magic Knight Rayearth, de CLAMP.

El nombre Mokona Modoki, o simplemente Mokona, se refiere a cualquiera de los dos, o a ambos personajes, ya que no se les suele llamar por sus verdaderos nombres. El nombre de la Mokona negra es  (luna), mientras que el nombre real de la Mokona blanca es  (sol).

Literalmente Mokona Modoki significa Falsa Mokona o Copia de Mokona; refiriéndose a la verdadera mokona de Magic Knight Rayearth.

Las dos fueron creadas por Yūko Ichihara y el Mago Clow Reed de Card Captor Sakura. Un día Yūko y Clow encontraron a la Mokona original que viajaba a través de diversos mundos, y Mokona le dio a Yūko y a Clow el conocimiento de dimensiones alternas. (esa es la explicación de por qué Yūko y Clow podían viajar por las dimensiones tantas veces como querían).

Después de saber que Shaoran y Sakura vendrían a pedir ayuda para encontrar sus plumas; Yūko y Clow crearon a las dos Mokonas, parecidas a la original pero con pequeños cambios como el tamaño y la capacidad de hablar ya que en Magic Knight Rayearth, solo dice puuu.

Cada Mokona posee habilidades similares y diferentes, por ejemplo la Mokona Blanca puede percibir las presencias mágicas (personas y objetos con poderes mágicos, como las plumas de Sakura) y la Mokona Negra puede percibir presencias sobrenaturales (seres sobrenaturales).
Los pendientes que llevan son del mismo color de las gemas de su frente; una gema de un pendiente es mágica y la otra selladora; ambos pendientes son regalos de Yūko y Clow.

En el capítulo 113 de Tsubasa Yūko le dice a Shaoran y los demás se enteran de que las mokonas fueron creadas para evitar los planes de Fei Wong.

La Mokona Blanca dice poseer 108 habilidades secretas. La Mokona Negra es más extrovertida que la Blanca, aparte de ser toda una bebedora de sake.

Una cosa curiosa es que en la serie Tsubasa: RESERVOIR CHRONICLE la mokona blanca tiene un tamaño medio pero en Tokyo Revelations se hace más pequeña y en shunraiki se vuelve aun todavía más pequeña ajustándose al tamaño que coincide con el del manga.

CLAMP
Personajes de Magic Knight Rayearth

en:List of Tsubasa: Reservoir Chronicle characters#Mokona Modoki
pt:Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE#Personagens